A Svájci U21-es labdarúgó-válogatott Svájc 21 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a svájci labdarúgó-szövetség irányít.

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

 1978: nem jutott ki
 1980: nem jutott ki
 1982: nem jutott ki
 1984: nem jutott ki
 1986: nem jutott ki
 1988: nem jutott ki
 1990: nem jutott ki
 1992: nem jutott ki
 1994: nem jutott ki
 1996: nem jutott ki
 1998: nem jutott ki
 2000: nem jutott ki
 2002: Elődöntő
 2004: Csoportkör
 2006: nem jutott ki
 2007: nem jutott ki
 2009: nem jutott ki
 2011: Ezüstérmes 
 2013: nem jutott ki
 2015: nem jutott ki
2017: nem jutott ki
2019: nem jutott ki
2021: Csoportkör

Olimpiai szereplés
 1992: nem jutott ki
 1996: nem jutott ki
 2000: nem jutott ki
 2004: nem jutott ki
 2008: nem jutott ki
 2012: 13. hely
 2016: nem jutott ki
 2020: nem jutott ki

Keret 
A svájci válogatott kerete az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzéseire.

Jelenlegi keret 
A 2021. március 25-i állapotnak megfelelően.

A csapat kapitányai

  Kurt Linder (1979-1981)
  Kurt Linder (1986-1987)
  Marcel Cornioley (1988-1992)
  Jakob Kuhn (1998-2001)
  Bernard Challandes (2001-2007)
  Pierre-André Schürmann (2007-2009)
  Pierluigi Tami (2009-2015)
  Heinz Moser (2015-2018)
   Mauro Lustrinelli (2018- )

Források
Hivatalos weboldal

Jegyzetek 

U21
Európai U21-es labdarúgó-válogatottak